Kaplan bezeichnet:

 Kaplan, ein kirchliches Amt
 Kaplan (Louisiana), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Kaplan (Name), einen männlichen Vornamen und häufigen Familiennamen (mit Namensträgern)
 (1987) Kaplan, einen nach Samuil A. Kaplan (1921–1978) benannten Asteroiden
 Capellan (Adelsgeschlecht), ursprünglich Kaplan (österreichisches Adelsgeschlecht), später nach Nordhessen als Capellan, 1779 ausgestorben
 Der Kaplan, Drehbuch für Roberto Rossellinis Filmklassiker Paisà (1946) von Klaus Mann, als Einzelwerk herausgegeben 2020
 Kaplan-Turbine
 Mount Kaplan

Siehe auch:
 Caplan
 Capelan
 Capellan